Meteoriaceae är en familj av bladmossor. Meteoriaceae ingår i ordningen Leucodontales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Meteoriaceae 250 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Meteoriaceae